Igliczna – szczyt w Masywie Śnieżnika w Sudetach z sanktuarium maryjnym i schroniskiem „Na Iglicznej”
 Igliczna – kulminacja na stoku Królówki w Górach Złotych (Sudety) w pobliżu Lądka-Zdroju ze skałką widokową i metalowym krzyżem na szczycie